

Cidades

Canadá  
 Halifax (Nova Escócia)

Estados Unidos 
 Halifax (Carolina do Norte)
 Halifax (Pensilvânia)
 Halifax (Virgínia)

Reino Unido 
 Halifax (West Yorkshire)

Desambiguações de topônimos